Holsteiner (paard)
 Holsteiner (rund)

Zie ook 
 Holstein (doorverwijspagina)